Пальвинская, Валентина Дмитриевна (1929—2006) — советская певица, педагог, народная артистка РСФСР. 
 Пальвинская, Софья Тарасовна (1921—2006) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда.